Internet Relay Chat – usługa sieciowa
 Intercontinental Rally Challenge – seria rajdowa
 Międzynarodowy Kupon na Odpowiedź (International reply coupon, w skrócie IRC)